Гордон Михаил Владимирович (род. 1 июля 1902, Ярославль — ум. 19 января 1968) — советский учёный-, профессор, , заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой гражданского права (1951—1968) Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Биография 
Родился 1 июля 1902 года в городе Ярославле.

В 1924 году окончил юридический факультет Харьковского института народного хозяйства. В начале трудовой деятельности занимался практической работой как юрисконсульт ведущих хозяйственных органов: в 1927-1931 годах — юрисконсульт Совнаркома УССР, в 1931-1935 годах — юрисконсульт Наркомторга СССР.

С 1926 по 1929 годы учился в аспирантуре Харьковского института народного хозяйства, затем работал на должностях доцента (1929-1935); в 1940-1941, 1944-1968 гг. — профессор, в 1948-1952 годах — заместитель директора по учебной и научной работе, заведующий кафедрой гражданского права (1951-1968) Харьковского юридического института. В годы Великой Отечественной войны был профессором Ташкентского юридического института. В 1935 году утвержден кандидатом юридических наук без защиты диссертации (с учетом написанных работ диссертационного характера). В 1940 году защитил докторскую диссертацию на тему «Основные проблемы советского авторского права». Исследовал проблемы авторского, семейного, наследственного права. В 1967 году был участником международной конференции по пересмотру Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (Стокгольм).

Умер Михаил Владимирович Гордон 19 января 1968 года.

Научная деятельность 
Подготовил 20 кандидатов наук.

Опубликовал более 70 научных трудов: «Советское авторское право», «Лекции по советскому гражданскому праву», «Договорно-правовые формы борьбы за качество продукции», «Советское гражданское право», «Наследование по закону и завещанию», «Как советский закон защищает семейные права граждан» и др.

Ссылки 
 Летопись выпускников Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
 Персоналистическая энциклопедия права Персональный сайт Славика Бегуна
 Некролог
Заслуженные деятели науки РСФСР
Родившиеся в 1902 году
Родившиеся 1 июля
Умершие в 1968 году
Умершие 19 января
Правоведы Украины
Преподаватели Харьковского института народного хозяйства